A DSA rövidítés a következőkre utalhat:

 Digital Signature Algorithm
 Duna–Száva–Adria Vasút
Digitális szubtrakciós angiográfia